Хината Хьюга — вымышленный персонаж аниме-сериала и манги «Наруто», созданной Масаси Кисимото. Хината — куноичи и бывшая наследница клана Хьюга из вымышленной деревни Конохагакуре. Она также является членом команды 8, в которую входят она сама, Киба Инузука со своей собакой—ниндзя — Акамару, Сино Абураме и лидер команды Куренай Юхи. В начале сериала Хината испытывает сильное восхищение главным героем — Наруто Узумаки, которое в конечном итоге превращается в любовь по мере развития сюжета. Хината несколько раз появлялась в сериале’художественные фильмы, в первую очередь Последний: Наруто Фильм (2014), который вращается вокруг ее отношений с Наруто. Она также присутствовала в других средствах массовой информации, связанных с франшизой, включая видеоигры, оригинальные видео-анимации, а также продолжение манги и аниме «Боруто: Наруто следующих поколений» (2016), в котором она стала матерью Боруто Узумаки и Химавари Узумаки, и теперь ее зовут Хината Узумаки (яп. Узумаки Хината).[1]

Изначально Кисимото создавал Хинату как человека, который не будет сражаться на протяжении всей истории, но в конце концов он решил изобразить ее как куноичи. При создании сериала Кишимото решил, что Хината выйдет замуж за Наруто; однако сюжет об их романе был задуман сценаристом Маруо Кьодзукой. Дизайн Хинаты был изменен Кишимото на протяжении всей истории франшизы, чтобы соответствовать росту персонажа. Ее озвучивают Нана Мидзуки в оригинальном мультсериале и Стефани Ше в английских адаптациях. Критический прием персонажа был в основном положительным из—за ее действий в сериале и ее большей роли в последнем — ее взаимодействие с Наруто и ее участие в конфликте со злодеем фильма получили высокую оценку. Хината также пользуется популярностью среди читателей «Наруто», занимая высокие места в некоторых опросах. Были выпущены товары, основанные на Хинате, в том числе фигурки, брелки и статуэтки.

Создание персонажа 
Создавая Хинату Хьюга, Масаси Кисимото первоначально разработал эскиз, который был показан одному из его помощников. На этом эскизе Хината не была ниндзя и вместо этого носила модное платье. Кишимото отметил, что он создал этот дизайн для развлечения, подчеркнув, что он хотел, чтобы у Хинаты была другая индивидуальность. Тем не менее, окончательный дизайн кардинально изменился, Хината стала ниндзя и современной девушкой одновременно.[2]

В 2017 году Кишимото сказал в интервью, что он решил, что Наруто Узумаки и Хината поженятся на ранних этапах манги.[3][4][5] Он чувствовал, что их отношения должны были быть такими, поскольку Хината поддерживала Наруто с самого начала, еще до Ируки Умино; однако это разозлило его жену, которая хотела, чтобы Наруто вместо этого оказался с Сакурой Харуно.[6] Поскольку популярность персонажа росла, Кишимото решил, что Хината будет играть большую роль в финальной арке. В результате у него возникла идея убить двоюродного брата Хинаты,Неджи Хьюга, для того, чтобы она предложила поддержку Наруто, находясь под защитой Неджи перед его смертью.[7] Аниматору Чэнси Хуану, создавшему несколько серий «Наруто», эта пара понравилась с тех пор, как он начал работать в «Наруто Шиппуден», часто стремясь нарисовать сцены из них двоих, и особенно сцену из финальной арки, когда Хината дает пощечину Наруто, чтобы успокоить его после смерти Неджи Хьюги.[8] Во время съемок фильма он поблагодарил Кисимото за согласие сняться в Последнем фильме, где пара была более подробно рассмотрена.[9] Позже он создал видео, на котором изображены обнаженные Хината и Наруто в постели вместе, опубликовал его в своем рабочем Instagram, но удалил его после того, как видео получило негативную реакцию фанатов за то, что оно не соответствует демографической ситуации.[10]

В фильме «Последний: Наруто Фильм» (2014) Хината вяжет красный шарф для Наруто. Это было основано на том, что жена Кисимото на самом деле однажды сделала для него, что вызвало смех у персонала во время разработки фильма.[11] Сценарист Маруо Кьодзука сказал, что хотел изобразить любовный треугольник между Наруто, Хинатой и Тонери Оцуцуки в Последнем. Характер Хинаты также получил развитие в фильме, когда Кьодзука сказала, что ей пришлось отложить в сторону свои чувства к Наруто, чтобы принять предложение Тонери, чтобы она могла спасти Ханаби Хьюгу, свою сестру.[12] Кишимото почувствовал смущение, когда дело дошло до романтики в фильме, заявив, что он не был уверен, сможет ли он посмотреть сцену, изображающую поцелуй Наруто и Хинаты.[13] Тем не менее, он чувствовал сочетание удовлетворения и грусти из-за развития пары, заявив, что считает их своими детьми.[14]

Дизайн 
Для второй части сериала Хината была создана, чтобы выглядеть как женщина, которая красива, но избегает использования макияжа и больше сосредоточена на борьбе.[15]

Внешность Хинаты изменилась, когда она стала взрослой. Одежда, которую она носила, варьировалась от девичьей до одежды, которая создавала атмосферу взрослости. Персонаж считала важным умение двигать ногами, поэтому она носила одежду на низком каблуке. Чтобы сделать ее более похожей на взрослую женщину, Кисимото разработал ее с учетом сильного образа. Однако нарисовать Хинату с красивым и женственным лицом было сложно, поэтому он в основном оставил эту задачу Тецуе Нисио, который отвечал за помощь автору в создании персонажей. Кроме того, он придумал для нее фиксированный дизайн за талией, чтобы ее сумка не мешала. В отличие от постоянного смущения перед Наруто, у Хинаты было томное выражение лица, характерное для глубоко влюбленной женщины.[16]

Для фильма «Боруто: Наруто Фильм» (2015) и следующих проектов Хината была дополнительно переработана. Кисимото сделала ее волосы короче, так как они стали для нее помехой из-за ее взаимодействия с растущими детьми. Ее одежда была создана для того, чтобы соответствовать ее росту зрелой женщины и матери, сохраняя при этом моду, которая ей нравится.[17]

Актрисы озвучивания 
Нана Мидзуки, японская актриса озвучки Хинаты[18][19], была удивлена тем вниманием, которое уделялось ее персонажу. Увидев Хинату взрослой, Мидзуки прокомментировала, что была поражена тем, какой женственной и зрелой стала Хината. Она выразила похожие чувства по поводу взаимодействия Хинаты с молодым взрослым Наруто. Такие качества персонажа, как ее индивидуальность и нежелание сдаваться независимо от ситуации, были тем, что заставило Мизуки полюбить Хинату. Ее любимой сценой в фильме было признание в любви Наруто Хинате. Мизуки была счастлива за то, что это значило для ее персонажа, но ей не понравился момент, когда Хината встала на сторону Тонери.[20]

Стефани Ше, английская актриса озвучки Хинаты, первоначально прослушивалась как для Хинаты, так и для Сакуры Харуно. Она почувствовала удовольствие, когда получила роль Хинаты, поскольку нашла ее привлекательной из-за проблем с самооценкой.[21] Она заявила, что хотела, чтобы ее персонаж оказался с Наруто из-за ее чувств к нему.[22]

Внешность

В Наруто 
Хината, старшая из двух детей Хиаши Хьюги, воспитывается как наследница основного дома клана Хьюга, поскольку Хиаши является старшим между ним и его братом-близнецом Хизаши, и тем самым делает Хиаши главой клана, в то время как Хизаши понижен до Ветви Дома, единственная цель которого - служитьверхняя ветвь. Хинату чуть не похитили в юном возрасте, но ее спас отец; это послужило катализатором дела Хьюга, которое закончилось тем, что Хизаши добровольно занял место Хиаши, чтобы компенсировать смерть главы ниндзя, который пытался похитить Хинату, чтобы нарушить договор между кланом Хьюга.Деревни Конохагакуре и Кумогакуре предотвращены. Повзрослев, Хината обучается у Хиаши, но он начинает сомневаться в ее способности руководить кланом, увидев ее трудности во время их занятий. В результате он, по-видимому, отрекается от нее, имея ее младшую сестру, Ханаби Хьюга, в качестве наследницы. Хината также встречает Наруто Узумаки в юности, проявляя к нему интерес после того, как он защищал ее, когда над ней издевались из-за ее глаз. Это событие и отказ Наруто сдаться перед лицом невзгод вдохновляют Хинату стать более сильным человеком. Однако восхищение Хинаты Наруто постепенно превращается в романтические чувства.

Хината представлена в части I манги "Наруто" во время экзаменов на звание чунина, серии тестов, которые призваны повысить ее статус новичка вместе со своими товарищами по команде — Кибой Инузукой и Сино Абураме. Она доходит до третьего экзамена, где она вынуждена сражаться со своим двоюродным братом, Неджи Хьюга. Несмотря на ее страхи, Наруто призывает ее сразиться с ним. Ее чуть не убили в бою, и Наруто решает отомстить за нее. В конце первой части, после того, как Наруто уходит обучаться к Джирайе, Хината клянется стать более сильным человеком. Во второй части, через два с половиной года после событий первой части, Хината повышается до Чунина и воссоединяется с Наруто, падая в обморок, увидев его впервые за много лет.Хината и ее команда помогают команде Какаши в совместной миссии по поиску ниндзя-изгоя Саске Учихи и его брата Итачи Учихи, хотя миссия в конечном итоге проваливается. После того, как лидер террористов Акацуки, Пейн, нападает на Конохагакуре и побеждает Наруто в бою, Хината пытается спасти последнего, наконец, признав свои чувства к нему. Хотя, пронзенная Болью как средством заставить Наруто смотреть на мир с его точки зрения, Хината выживает, и ее раны вскоре исцеляются Сакурой Харуно.Когда начинается Четвертая Великая война ниндзя, Хинату переводят в тот же дивизион, что и Неджи, и она присоединяется к Наруто в битве против Десятихвостых после того, как ее двоюродный брат жертвует собой, чтобы защитить их.Ей удается победить клона Десятихвостого, но позже она попадает в Бесконечную Цукуеми, воображая отношения с Наруто перед освобождением. После того, как Наруто смог победить и перевоспитать Саске, Хината и все остальные освобождаются от Бесконечного Цукуеми. Позже она присутствует на похоронах Неджи вместе с Наруто и остальными шиноби Конохагакуре. В последующие годы Хината и Наруто поженились, и у них родилось двое детей: сын по имени Боруто Узумаки и дочь по имени Химавари Узумаки.

В последнем: Наруто Фильм 
События фильма "Последний: Наруто" происходят через два года после Четвертой Великой войны ниндзя во второй части сериала. В возрасте 19 лет Хината надеется подарить Наруто красный шарф, который она связала сама, в знак любви. Вскоре после этого Тонери Оцуцуки проникает в Конохагакуре и похищает сестру Хинаты, Ханаби, чтобы использовать ее Бьякуган (яп. "Белый глаз", английская манга: "Злой глаз"/"Всевидящее око") в качестве его новых глаз. Хината присоединяется к команде Какаши и Шикамару Нара в миссии по спасению своей сестры. Во время их путешествия по заброшенной деревне шиноби клана Оцуцуки Наруто возвращает чувства Хинаты к нему. Несмотря на это, с Хинатой связался дух ее предка, Хамуры Оцуцуки, чтобы помочь ему в качестве "Принцессы Бьякугана"; таким образом, она позволяет Тонери захватить себя в плен, полагая, что они поженятся. По правде говоря, это для того, чтобы она могла уничтожить Тенсейгана (転文眼, букв. "Глаз перевоплощения"). Однако Тонери обнаруживает обман и контролирует разум Хинаты после уничтожения шарфа, который она изначально создала для Наруто. Команда Наруто, наконец, догоняет, и начинается массированная атака на дворец Тонери. Команда распадается, и Наруто прерывает свадебную церемонию как раз в тот момент, когда Тонери собирался поцеловать Хинату, в то время как остальные охраняют Ханаби. Хината выполняет волю Хамуры, помогая Наруто уничтожить Тенсейгана и остановить Тонери. Несмотря на это, плащ Тенсейган-чакры Тонери дает ему силу разрезать луну пополам, поместив Хинату в гигантскую птичью клетку. Входит НарутоДевятихвостый режим чакры, и начинается грандиозная дуэль. Ближе к концу Наруто хватает последний оставшийся клочок шарфа Хинаты и направляет свою чакру, чтобы нанести удар, достаточно сильный, чтобы прижать Тонери к стене и лишить его силы, остановив падение луны. Хината отводит глаза Ханаби от Тонери и возвращает их своей сестре. Вскоре после этого Хината и Наруто подтверждают свою взаимную любовь, вступая в отношения, которые приводят к их браку и созданию их семьи.

В Боруто 
В фильме "Боруто: Наруто" Хината пытается извлечь максимум пользы из дня рождения Химавари, планируя вечеринку в отсутствие Наруто из-за его новых обязанностей Хокаге. Затем она наблюдает за Боруто, пока он участвует в экзаменах на звание чунина, и Наруто обращается к ней с просьбой использовать ее Бьякуган, чтобы подтвердить его подозрения, что их сын жульничает, используя определенный инструмент ниндзя. После того, как Момошики Оцуцуки и Киншики Оцуцуки нападают и впоследствии похищают Наруто, Хината пытается спасти его, преследуя их, но ее отбрасывает в сторону и ранит; затем она исцеляется Сакурой. Хотя Хината против того, чтобы Боруто присоединился к спасательной команде Саске, она в конце концов сдается. После спасения Наруто Хината пытается повредить куртку Боруто, прежде чем тот падает.

Примечания 
1 Кисимото, Масаси (2015). Naruto-ナルト- 秘伝・在の書 オフィシャルムービーBook. Шуейша. стр. 31.

2 Кисимото, Масаси (2002). Naruto―ナルト―キャラクターオフィシャルデータBook 秘伝・臨の書 (in Japanese). Сюэйша. стр. 241. ISBN 978-4-08-873288-6.

3  "Масаси Кисимото рассказывает о манге Боруто, Наруто, отношениях Хинаты и Сакуры [полное интервью 2017 года]". Архивировано с оригинала 11 июня 2017 года. Проверено 13 июля 2017 года.

4 "Viz представляет комментарии автора "Наруто" о тоне "Боруто", браке Хинаты и многом другом". Хрустящий ролл. 31 января 2017 года. Архивировано с оригинала 2 февраля 2017 года. Проверено 12 мая 2017 года.

5"Интервью Jump Festa 2017 – Масаси Кисимото и будущее Боруто: Наруто следующих поколений!". ОтакуКарт. 31 января 2017 года. Архивировано с оригинала 20 июня 2017 года. Проверено 12 мая 2017 года.

6 Аоки, Деб (14 октября 2015). "Масаси Кисимото на Нью-Йоркском Comic-con Интервью Anime News Network". Сеть новостей аниме. Архивировано с оригинала 19 октября 2016 года. Проверено 15 октября 2015 года.

7 漫道コバヤシ第13号"Naruto完結！岸本斉史SP" [Кобаяши № 13 от 'завершения Наруто! Масаси Кисимото SP'] (на японском языке). Телевидение Фудзи. 13 декабря 2014 года.

8 "ИНТЕРВЬЮ С АНИМАТОРОМ НАРУТО ЧЭНСИ ХУАНГОМ (ЧАСТЬ 2/2)". Пушка с волновым движением. Проверено 10 мая 2020 года.

9 Huang, Chengxi [@cekibeing] (December 8, 2014). "昨日はようやくthe last観に行った。物語の中でも、現実でも、この恋も十数年間続いてきた、ようやくこの二人は一緒な る。本当、本当感動しました。ありがとうございます！ナルトとヒナタ！岸本先生もありがとうございます！" (Tweet). Проверено 10 июня 2020 г. – через Twitter.

10 "Аниматор приносит извинения после публикации анимации Наруто для взрослых". Отаку США. 10 января 2018 года. Проверено 11 сентября 2018 года.

11 Лавридж, Линзи (4 декабря 2014). "Masashi Kishimoto desvela nuevos secretos sobre Naruto en una entrevista para televisión". Кои Нья. Архивировано с оригинала 12 октября 2017 года. Проверено 11 октября 2017 года.

12【映画パン文文ト】Последний: фильм Наруто [The Last: Naruto the Movie Руководство по программе последнего]. Shueisha. 2015. стр. 14.

13 Лавридж, Линзи (20 августа 2016). "6 вещей, которые вы, возможно, не знаете о Масаси Кисимото". Сеть новостей аниме. Архивировано с оригинала 25 сентября 2016 года. Проверено 29 сентября 2016 года.

14 "岸本斉史氏、15年連載ナルトへの思い語る". Никкан Спортс. Архивировано с оригинала 30 декабря 2017 года. Проверено 30 декабря 2017 года.

15 Кисимото, Масаси (2008). Официальная книга данных персонажа Наруто Хиден Ша но Шо. Шуейша. ISBN 978-4-08-874247-2.

16 Кисимото, Масаси (2014). Наруто – ナルト – 秘伝・列の書 オフィシャルムービーガイドBook [Наруто в тайне: свиток линия официальный фильм путеводитель]. Сюэйша. стр. 44-45.

17 Наруто -ナルト - 秘伝・在の書 オフィシャルムービーBook [Наруто в тайне: свиток стране официальный Moviebook] (на японском языке). Shueisha. 2015. стр. 45.

18 Студия Pierrot (17 октября 2002). "宿敵!?サスケとサクラ". Наруто. Телевидение Токио.

19 Шерман, Дженнифер (25 июля 2011). "Нана Мидзуки - 1-я актриса озвучки, поющая в Tokyo Dome". Сеть новостей аниме. Архивировано с оригинала 3 декабря 2013 года. Проверено 14 мая 2012 года.

20 The Last: Naruto Руководство по программе фильма The Last. Шуейша. 2015.

21 "В центре внимания: беседа со Стефани Ше". Силикониста. 8 сентября 2006 года. Проверено 14 июня 2018 года.

22 "Стефани Ше отвечает на вопрос о Хинате и Орихиме". YouTube. 2 апреля 2013 года. Архивировано с оригинала 22 декабря 2021 года. Проверено 10 мая 2018 года.

Персонажи «Наруто»